Pwn — интернет-мем; выражение в культуре геймеров. Употребляется в англоязычной интернет-среде, используется людьми, говорящими стилем leet. «Pwn» — сленговое выражение, которое образовалось от глагола own («иметь»). Означает, что говорящий одолел своего противника и присвоил себе что-либо. Подразумевает унижение соперника, нередко используется в компьютерных играх. Часто употребляется при выражении насмешки над противником, который был побеждён. Например, «You just got pwned».

В жаргоне скрипт-кидди pwn означает контроль над другим компьютером (сервером или ПК), веб-сайтом, шлюзом или приложением. Является синонимом взлома, например, джейлбрейка iOS.   

Одна из групп исследователей в области безопасности присуждает награды Pwnie Awards.  

Популярность этого слова среди подростков-тинейджеров возросла в середине 2000-х годов, слово перешло из письменной формы в устную.

Произношение 
Поскольку PWN в основном используется только в интернете, у него нет общепринятого произношения: предлагаются транскрипции  (OHN),  (PWOHN),  (POHN), ,  (PAWN) ,  (pee-OHN),  (PWEEN), и  (POON) (возможно, из валлийского, слово имеет явную двусмысленность).  Первоначально pwn и его варианты произносились как , так же, как и own, а буква p не произносилась. Например, такое произношение можно было увидеть в Pure Pwnage.

См. также 
 Leet

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Сетевой жаргон
Интернет-мемы
Страницы с непроверенными переводами